Felkai Ferenc (1894–1972) író, újságíró
 Felkai Ferenc (1938) állatorvos